«Joaquín García» - conjunto del nombre propio Joaquín y el apellido García - que, puede referirse a:

Personajes 
 Joaquín García Barceló (f. 1879), pintor español;
 Joaquín García Benítez (1883-1958), eclesiástico colombiano;
 Joaquín García Borrero (s.XX), poeta, sociólogo, historiador, político e ingeniero colombiano;
 Joaquín B. García-Castro (1944-2001), botánico costarricense - Abrev. García-Castro;
 Joaquín García de Antonio (1710-1779), compositor de música barroca español;
 Joaquín García de la Garza (n/d), político mexicano;
 Joaquín García Díez (1954-), político español - alcalde de Lugo (durante 1995-1999);
 Joaquín García-Hidalgo (1890-1936), periodista y político español;
 Joaquín García Icazbalceta (1825-1894), historiador y editor mexicano;
 Joaquín García Labella (1905-1936), político, jurista y catedrático universitario español;
 Joaquín García Monge (1881-1958), escritor costarricense;
 Joaquín García-Morato (1904-1939), militar y aviador español;
 Joaquín García Ordóñez (1919-1995), obispo colombiano de la Iglesia católica;
 Joaquín García Pallasar (1877-1960), coronel de artillería español;
 Joaquín García Picher (s.XX), político español - alcalde de Vigo (durante ¿?-1978);
 Joaquín García Pontes (1948-), político español.
 Joaquín García Ribes (h.1902-????), político español (w:ca);
 Joaquín García Vargas (1922-1993), actor y comediante mexicano - conocido como "Borolas";
 Joaquín García González (1995- ), árbitro español de baloncesto.